A Ghetto Christmas Carol (стилизовано как A GHETTO CHRISTMAS CAROL) — седьмой и последний мини-альбом американского рэпера XXXTentacion. Он был выпущен 11 декабря 2017 года лейблами Bad Vibes Forever, Caroline Distribution и Capitol Music Group. Продюсерами мини-альбома выступили Ronny J и сам XXXTentacion, при помощи Cubeatz и J Dilla.

Список песен 
Данные взяты с Tidal.

Чарты

Примечания 

Альбомы XXXTentacion
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Мини-альбомы 2017 года